Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 1997 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Dinu Pescariu (primo turno)
 Marzio Martelli (primo turno)
 Andrej Čerkasov (ultimo turno)
 Gastón Etlis (ultimo turno)

 Martin Sinner (Qualificato)
 Omar Camporese (Qualificato)
 Frederik Fetterlein (Qualificato)
 Andrej Merinov (ultimo turno)

Qualificati 

 Frederik Fetterlein
 Guillermo Cañas

 Martin Sinner
 Omar Camporese

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 1997
ATP Tour 1997